Известные носители:
 Фрейдлин, Ирина Соломоновна (род. 1936) — иммунолог и аллерголог. Член-корреспондент РАМН.
 Фрейдлин, Ян Михайлович (род. 1944) —  украинский советский и израильский композитор, музыкальный педагог.